Torretta (Turritta in siciliano) è un comune italiano di  abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia.

Società

Evoluzione demografica

Amministrazione

Sindaci

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni